Mitchell Stephens (né le  à Peterborough dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Personnel 
Il est le cousin d'Owen Tippett, attaquant des Flyers de Philadelphie.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2013-2014 || Spirit de Saginaw || LHO ||57 ||9 ||12 ||21 ||8 ||5 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
| 2014-2015 || Spirit de Saginaw || LHO ||62 ||22 ||26 ||48 ||44 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2015-2016 || Spirit de Saginaw || LHO ||39 ||20 ||18 ||38 ||14 ||4 ||2 ||1 ||3 ||0
|-
| 2015-2016 || Crunch de Syracuse || LAH ||5 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Spirit de Saginaw || LHO ||22 ||11 ||17 ||28 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Knights de London || LHO ||29 ||11 ||14 ||25 ||12 ||14 ||7 ||3 ||10 ||2
|-
| 2016-2017 || Crunch de Syracuse || LAH ||- ||- ||- ||- ||- ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2017-2018 || Crunch de Syracuse || LAH ||70 ||19 ||22 ||41 ||24 ||7 ||1 ||5 ||6 ||4
|-
| 2018-2019 || Crunch de Syracuse || LAH ||32 ||11 ||13 ||24 ||6 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
| 2019-2020 || Crunch de Syracuse || LAH ||24 ||5 ||5 ||10 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Lightning de Tampa Bay || LNH ||38 ||3 ||3 ||6 ||10 ||7 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
| 2020-2021 || Crunch de Syracuse || LAH ||4 ||1 ||7 ||8 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Lightning de Tampa Bay || LNH ||7 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Red Wings de Détroit || LNH ||27 ||0 ||6 || 6|| 8||- ||- ||- ||- ||-

| 72 || 3 || 10 || 13 || 18 || 7 || 1 || 0 || 1 || 2

Au niveau international 

| 2014 || align=left| Canada U17 || align="left"| Défi mondial -17 ans ||5 ||0 ||2 ||2 ||6 || align="left"| place
|-
| 2014 || align=left| Canada U18 || align="left"| Ivan Hlinka -18 ans ||5 ||4 ||2 ||6 ||2 || align="left"| Médaille d'or
|-
| 2015 ||align=left| Canada U18 || align="left"| Championnat du monde -18 ans ||7 ||5 ||5 ||10 ||10 || align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2016 ||align=left| Canada U20 || align=left| Championnat du monde junior ||5 ||1 ||1 ||2 ||2 || align=left| place
|-
| 2017 ||align=left| Canada U20 || align=left| Championnat du monde junior ||5 ||2 ||3 ||5 ||0 || align=left| Médaille d'argent

Références 

Naissance en février 1997
Naissance à Peterborough (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Joueur du Spirit de Saginaw
Joueur des Knights de London
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Champion de la Coupe Stanley
Joueur des Red Wings de Détroit